Эмилио Молина Писарро (; 28 сентября 1916, Потоси — 1 сентября 1982, Ла-Пас) — боливийский военный и государственный деятель, министр иностранных дел (1970—1971).

Биография 

Из военного колледжа ушел добровольцем на Чакскую войну. Был ранен и попал в плен к войскам противника. После заключения мирного договора с Парагваем в 1935 г. продолжил военное образование в армейском колледже Кочабамбы, а затем — в Школе командного состава Генерального штаба. Прошел военно-артиллерийскую подготовку в Аргентине и в Бразилии.

По возвращении в Боливию работал преподавателем в Школе командного состава Генерального штаба, в Военно-инженерной школе, а затем как профессор Школы перспективных военных исследований, став её основателем. Был назначен в Генеральный штаб, затем — военный атташе посольства Боливии в США, являлся главой боливийской делегации в Межамериканском совете обороны. Вернувшись на родину, получает назначение начальника Школы перспективных военных исследований.

 1969—1970 гг. — посол в Парагвае, 
 1970—1971 гг. — министр иностранных дел в кабинете нового президента Торреса. За кортокое время сумел добиться заключения торговых соглашений с Аргентиной, ФРГ и Польшей. Во взаимоотношениях с Чили настаивал на необходимости решения вопроса о предоставлении Боливии выхода к тихоокеанскому побережью. В целях укрепления интеграции латиноамериканских государств принял участие в Совещаниях министров иностранных дел Андской группы в перуанских городах Лима и Куско (1971), завершившимся принятием «Декларации Куско». На основе консультаций со своими коллегами из Чили и Перу заявил, что Куба будет повторно принята в ОАГ. 
 1971 г. — министр обороны. Был смещен со своей должности после военного переворота в августе 1971 г.

Источники 

https://web.archive.org/web/20131004215148/http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Emilio%20Molina%20Pizarro.JPG&texto=EMILIO%20MOLINA%20PIZARRO.txt

Министры иностранных дел Боливии
Послы Боливии в Парагвае
Военные атташе Боливии